Pojem „Chlumec nad Cidlinou“ je nejednoznačný a může mít více významů:

 Chlumec nad Cidlinou – město v okrese Hradec Králové
 Chlumec nad Cidlinou (hrad) – zaniklý vodní hrad v Chlumci nad Cidlinou
 Chlumec nad Cidlinou (nádraží) – uzlové vlakové nádraží v Chlumci nad Cidlinou

Rozcestníky - místopisné jméno